Михаил Александров може да се отнася за:

 Михаил Александров – футболист
 Михаил Александров – български плувец